Hof van Blerick is een nieuwbouwwijk in Blerick, een stadsdeel van de gemeente Venlo in de Nederlandse provincie Limburg. 

De woonwijk ligt in de wijk Smeliënkamp en wordt begrensd door de Nieuwborgstraat met daaraan het Lambertusplein en de Lambertuskerk, de Burgemeester Gommansstraat en de Eindhovenseweg met de spoorlijn Eindhoven - Venlo. In de directe nabijheid ligt Station Blerick.

In de kern van het gebied heeft lange tijd een buizenfabriek gelegen, maar deze werd in de jaren 70 gesloten. Rond de eeuwwisseling is deze fabriek gesloopt en op het terrein verrezen nieuwe huizen.

Wijk in Venlo